Лесно́й Ху́тор () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Златопольского сельского округа. Код КАТО — 117051200.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 34 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Щучинск, в 19 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Златополье.

Абсолютная высота — 418 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Успеноюрьевка — на юго-востоке, село Обалы — на северо-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 223 человек (из них русские — 69%).

В 1999 году население села составляло 301 человек (203 мужчины и 98 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 122 человека (62 мужчины и 60 женщин).

Улицы 
 ул. Лесная
 ул. Озёрная
 ул. Центральная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района